TTW steht als Abkürzung für:

 Tank-to-Wheel, Energiekette im Kraftfahrzeugbau
 Tigerair Taiwan, eine taiwanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bahnhof Tübingen West nach DS 100

TTW